

Sigle 
 International Conference on Harmonisation  – Conferenza Internazionale sull'Armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di prodotti farmaceutici per uso umano

Album 
 Ich  – album del rapper Sido

Codici 
 ich – codice ISO 639-3 della lingua etkywa

Altri progetti